Perg ist die Bezeichnung für folgende österreichische Verwaltungseinheiten:
 die Stadt Perg im Bezirk Perg
 den Bezirk Perg in Oberösterreich
 die Pfarre Perg in der Diözese Linz
 den Dekanat Perg in der Diözese Linz

Perg ist auch die Bezeichnung für folgende historische Begriffe:
 die Herren von Perg, eine edelfreie Familie unter den Babenbergern im 11. und 12. Jahrhundert
 die Marktkommune Perg, die Organisation der Bürger des 1269 erstmals genannten historischen Marktes Perg
 die nach dem Markt Perg benannte Perger Au, eine Landschaft im Machland
 Perger Präludium, eine Orgelkomposition von Anton Bruckner
 Perger Granit, eine Form des Mauthausener Granits

Perg ist der Familienname folgender Personen:
 Maximiliano Perg (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Stefan Perg (* 1972), österreichischer Triathlet 

Siehe auch:
 die antike Stadt Perge bzw. in christlicher Zeit Titularerzbistum Perge in Pamphylien
 der Familienname Perger
 die nach den Herren von Perg benannte Ortschaft, Pfarre und Katastralgemeinde Pergkirchen in der Stadt Perg